Магдалена Рибарикова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Андреа Петкович з рахунком 6–4, 7–6(7–2).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2013